

Personnalités politiques 

Famille Zuccarelli
Jean Zuccarelli (1907 - 1996), homme politique français, député de Corse, maire de Bastia
Émile Zuccarelli (1940 - ), homme politique français, ancien ministre, maire de Bastia
Jean Zuccarelli (1964 - ), homme politique français, conseiller exécutif de l'Assemblée de Corse
 Fabrice Zuccarelli (1973 - ), Maire de la commune de Mézy-sur-Seine (78)

Autres personnalités 
Francesco Zuccarelli (1702-1788), peintre italien
François Zuccarelli (1927-), personnalité française ayant travaillé au Sénégal
Jean Zuccarelli, avocat et homme politique français, maire de Montpellier de 1937 à 1941 et de 1953 à 1959
Paolo Zuccarelli (1886-1913), pilote automobile Italien

Notes et références